Тениско првенство Дубаија 2012. је пети професионални ВТА турнир Премијер серије у 2012. години. Игра се у Дубаију (УАЕ), од 20. до 25. фебруара на затвореним теренима стадиона Пјер де Кубертен са тврдом подлогом. Учествује 16 парова тенисерки. Браниоци титуле су Лизел Хубер и Марија Хосе Мартинез Санчез, али ове године неће израти заједно. Хубер игра у пару са Лисом Рејмонд, а Мартинез Санчез са Шахар Пер.

Специјалну позивницу (-{WC}-) за учешће на турниру добиле су:
  Флавија Пенета и  Франческа Скјавоне
  Кејси Делаква и  Саманта Стосур
  Фатма ал Набхани и  Андреја Клепач

Носиоци 

  Лизел Хубер /  Лиса Рејмонд
  Сања Мирза /  Јелена Веснина

<ol start="3">
 Данијела Хантухова /  Агњешка Радвањска ''(прво коло)
 Nурија Љагостера Вивес /  Анастасија Родионова ''(полуфинале)

Жреб

Извори 
 Жреб 

Тенис 2012.
Тениско првенство Дубаија